Коротоякский сельсовет

Алтайский край 
 Коротоякский сельсовет Хабарского района

Воронежская область 
 Коротоякский сельсовет Острогожского района (упразднён в 2006 году с преобразованием сельсоветов в сельские поселения)